Robert Fabbri (né le  à Mississauga, en Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Robby Fabbri débute en 2012 en LHO avec le Storm de Guelph. Il est sélectionné à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2014 par les Blues de Saint-Louis.

Le , il est échangé aux Red Wings de Détroit en retour de l'attaquant Jacob de la Rose.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2011-2012|| Canadiens Jr. de Toronto || LHJO|| 1|| 0|| 3|| 3|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2012-2013|| Storm de Guelph || LHO|| 59|| 10|| 23|| 33|| 38|| 5|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2013-2014|| Storm de Guelph|| LHO|| 58|| 45|| 42|| 87|| 55|| 16|| 13|| 15|| 28|| 12
|-
|2014-2015|| Storm de Guelph|| LHO|| 30|| 25|| 26|| 51|| 40|| 9|| 1|| 3|| 4|| 17
|-
|2014-2015|| Wolves de Chicago|| LAH|| 3|| 1|| 3|| 4|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 72 || 18 || 19 || 37 || 25 || 20 || 4 || 11 || 15 || 6
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 51 || 11 || 18 || 29 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Blues de Saint-Louis || LNH || 32 || 2 || 4 || 6 || 6 || 10 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Rampage de San Antonio || LAH ||  3 || 1 || 1 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blues de Saint-Louis || LNH ||  9 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Red Wings de Détroit || LNH || 52 || 14 || 17 || 31 ||18 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Red Wings de Détroit || LNH || 30 || 10 || 8 || 18 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Red Wings de Détroit  || LNH || 56 || 17 || 13 || 30 || 35 || - || - || - || - || -
|-

| 302 || 73 || 79 || 152 || 129 || 30 || 5 || 11 || 16 || 6

Au niveau international 

|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde junior || 5 || 2 || 4 || 6 || 0 || align="left"| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels

Ligue nationale de hockey 
 2018-2019 : vainqueur de la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis

Notes et références 

Naissance en janvier 1996
Naissance à Mississauga
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Storm de Guelph
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Blues de Saint-Louis
Champion de la Coupe Stanley
Joueur des Red Wings de Détroit